Der Mondmann ist der Titel folgender Filme:

 Der Mondmann (1999), US-amerikanischer Spielfilm von Miloš Forman
 Der Mondmann (2012), Animationsfilm

Siehe auch:
 Mondmann, deutscher Kurzfilm aus dem Jahr 2007